Danska je na Pesmi Evrovizije sodelovala že 36-krat - med letoma 1957-1966 ter zopet od leta 1978 do sedaj, razen v letih 1994, 1996, 1998, ko se izbora ni udeležila zaradi diskvalifikacije vsled slabih rezultatov iz poprejšnjih let .

Danska je požela dve evrovizijski zmagi: leta 1963 in leta 2000. Najslabši rezultat je Danska dosegla leta 2007 z 19. mestom v polfinalu.

Danska je v svoji prestolnici leta 2005 gostila tudi Congratulations, prireditev ob 50. obletnici Evrovizije.

Danska izbira svojega predstavnika v nacionalnem izboru z nazivom Danish Melodi Grand Prix.

Danski predstavniki 

Danska glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije